Fleckenbach ist ein Gewässername und Gewässernamensbestandteil:

 Fleckenbach (Kocher), linker Zufluss des Kochers bei Wöllstein, Gemeinde Abtsgmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg. Siehe Liste der Zuflüsse des Kochers
 Fleckenbach (Weißbach), höherer Zufluss des Weißbachs (zur Mindel) bei Hausen, Gemeinde Salgen, Landkreis Unterallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Fleckenbachsee, Mühlteich im Lauf der Blinden Rot der Fleckenbachsägmühle bei Ipshof, Gemeinde Frankenhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Rindfleckenbach, rechter Zufluss des Kohlenbachs (zur Wörnitz) gegenüber dem Sonderhof, Stadt Harburg (Schwaben), Landkreis Donau-Ries, Bayern